Ignacio Rodríguez puede hacer referencia a:

 Ignacio Agustín Rodríguez (n. 2002), futbolista argentino.
 Ignacio Rodríguez Bahena (n. 1956), futbolista mexicano.
 Ignacio Rodríguez Galván (1816-1842), escritor y político mexicano.
 Ignacio Rodríguez Guerrero (1909-1983), rector y escritor colombiano.
 Ignacio Rodríguez Iturbe (1942-2022), hidrólogo venezolano-estadounidense.
 Ignacio Rodríguez Mazón (n. 1996), jugador de hockey sobre hierba español.
 Ignacio Pablo Rodríguez Marín (n. 1970), conocido como Nacho Rodríguez, baloncestista español.
 Ignacio Rodríguez Ortiz (n. 1982), conocido como Nacho Rodríguez, futbolista español. 
 José Ignacio Rodríguez (1914-1975), conocido como Chango Rodríguez, folclorista argentino.
 Juan Ignacio Rodríguez Suppi (n. 1991), baloncestista argentino.